Brilliance kan syfta på:

Brilliance (mjukvara) – en mjukvara för bearbetning av digitala bilder
Brilliance China Auto – en kinesisk biltillverkare